Mazzucco ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Mazzucco (* 1993), deutsche Handballspielerin
 Eva Mazzucco (1925–2013), österreichische Bildhauerin
 Joe Mazzucco (1891–??), italienischer Rennfahrer
 Lorenzo Mazzucco (-1909), uruguayischer Fußballspieler
 Margherita Mazzucco (* 2002), italienische Schauspielerin
 Martin Mazzucco (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Massimo Mazzucco (* 1954), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Melania Mazzucco (* 1966), italienische Schriftstellerin